Flusser ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Williamson Flusser (1832–1864), Offizier der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika während des Amerikanischen Bürgerkrieges
 David Flusser (1917–2000), israelischer Neutestamentler 
 Emil Flusser (1888–1942), böhmischer Kinderarzt und Friedensaktivist
 Vilém Flusser (1920–1991), tschechischer Kommunikations- und Medienphilosoph, Autor und Hochschullehrer